Ungarisch steht für:

 Ungarische Notation, eine von Programmierern verwendete Namenskonvention
 Ungarische Sprache
 Ungarische Verteidigung, eine Schacheröffnung

Siehe auch: